Koliqi ist der Familienname der folgenden Personen:

 Enea Koliqi (* 1986), albanischer Fußballspieler 
 Engjëll Koliqi (* 1956), albanischer Erziehungswissenschaftler, Aktivist und Hochschullehrer 
 Ernest Koliqi (1903–1975), albanischer Autor, Lehrer und Politiker 
 Mikel Koliqi (1902–1997), albanischer Geistlicher und Kardinal

siehe auch
 Koliq, Dorf im Kosovo